Möckeln har flere betydninger:

 Möckeln (Småland) – er en sø i Småland
 Möckeln (Värmland) – er en sø i Värmland